Соревнования по лёгкой атлетике в беге на 400 метров среди мужчин на XXVII Всемирной Летней Универсиаде пройдут 7 июля на стадионе «Центральный».

Медалисты

Соревнования

Первый раунд 
Первые три спортсмена из каждого забега независимо от показанного времени автоматически попадают в полуфинал соревнований. Также в полуфинал попадают ещё три участника, показавшие лучшее время среди всех остальных спортсменов.

Время результатов указано в секундах. Также использованы следующие сокращения:
 Q - квалифицирован по месту в забеге
 q - квалифицирован по времени
 DNS - не стартовал
 DNF - не завершил забег
 DQ - дисквалифицирован
 SB - лучший результат в сезоне
 PB - лучший результат в карьере
 NR - национальный рекорд

Забег 1

Забег 2

Забег 3

Забег 4

Забег 5

Полуфинал

Забег 1

Забег 2

Забег 3

Финал 

Лёгкая атлетика на летней Универсиаде 2013